Стив Одекерк () — американский актёр, кинорежиссёр,  и продюсер. В 2002 году номинировался на премию «Оскар» за анимационный фильм «Джимми Нейтрон, вундеркинд».

Биография и личная жизнь 
Стив Одекерк родился 27 ноября 1961 года в Лос-Анджелесе и в настоящее время живет в Сан-Хуан-Капистрано с женой и двумя детьми. Является одним из создателей телевизионных каналов NBC, ABC и UPN. В конце 1980-х — начале 1990-х годов Стив Одекерк внёс немалый вклад в развитие кинокомпании Fox Film. Как раз в это время он познакомился с Джимом Керри, дружба и сотрудничество с которым продлилась долгие годы. В 1990 году Одекерк основал компанию развлечений O Entertainment.

Карьера 
Режиссёрским дебютом Стива Одекерка является фильм «Умный Алекс», который он представил на зрительский суд в 1987 году. Одекерк начал своё сотрудничество с Джимом Керри после выхода комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Когда фильм получил сенсационный успех, Одекерка попросили написать его продолжение. Вторую картину «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа» он снял спустя семь лет в 1995 году.

Следующей работой Стива Одекерка была криминальная комедия под названием «Нечего терять». Также режиссировал телефильм Steve.oedekerk.com, короткометражку Thumb Wars: The Phantom Cuticle, фильм «Кунг По: Нарвись на кулак» и мультфильм «Рога и копыта».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Сценаристы США
Режиссёры США
Продюсеры США